Crush — второй студийный альбом корейской поп-группы 2NE1, изданный 27 февраля 2014 года. Японская версия диска была издана 25 июня.

Информация об альбоме 
Авторами текстов песен и музыки с альбома Crush стали  и одна из участниц группы — CL; также в записи принимали участие член группы Big Bang G-Dragon и Чхве Пил Кан. Все песни из альбома стали новыми композициями за исключением трека «Scream», ранее изданном на японском языке в альбоме Collection. Альбом относится к жанру K-pop с элементами R&B, танцевальной музыки, хип-хопа, регги и электронной музыки.

Первые объявления о новом альбоме были сделаны 15 января 2014 года вместе со списком городов к новому концертному туру группы. Незадолго до выхода диска 2NE1 организовали небольшое частное выступление для гостей и музыкальных критиков, на котором прозвучали новые песни с альбома.

Изначально планировавшаяся дата выхода релиза — 24 февраля, но позже её перенесли на полночь с 26 на 27 число, ко дню рождения CL. 2 марта появились видеоклипы «Come Back Home» (обычая версия и живое акустическое выступление) и «Happy». «Come Back Home» совершил так называемый «kill-all» в корейских хит-парадах, возглавив сразу после выхода все основные музыкальные чарты изданий и порталов страны. На физических носителях альбом вышел в продажу 7 марта The music video for «Happy» was released on March 2.. 20 мая вышел сингл и клип «Gotta Be You». К июлю 2014 года, по информации Gaon было совершено более 5,2 миллионов закачек песен из альбома Crush. Специализированная версия альбома Crush для Японии вышла 25 июня 2014 года.

Альбом Crush получил относительную популярность и в США, где, благодаря продажам, смог попасть на рекордное для корейских артистов 61 место в основном альбомном хит-параде Billboard 200, став самым продаваемым в истории США K-pop альбомом. Журнал FUSE включил его в список «лучших 25 альбомов 2014 года (из уже изданных)».

Список композиций 
Корейское издание

Японское издание

Чарты 

Корейское издание

Японское издание

Синглы

Другие песни, попавшие в чарты

Продажи 

Корейское издание

Японское издание

Хронология издания 

Корейское издание

Японское издание

Примечания 

Альбомы 2NE1
Альбомы YG Entertainment